Сергей Валентинович Бобров (род. 3 января 1967, Пермь) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр и композитор.

Биография 
В 1997 году окончил Санкт-Петербургский институт кино и телевидения (мастерская С. Арановича).

Живёт в Санкт-Петербурге.

Фильмография

Актёрские работы 
  — Егорка — Костя, внук боцмана
  — Мать — Николай Весовщиков
  — Год Собаки — Кузя

 Режиссёрские работы 
  — Мужчины не плачут (телесериал, 20 серий)  — Последний забой (художественный)  — Реальный папа (художественный)  — Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка» (художественный)  — Робинзон (телесериал)''
  — Роковое наследство
  — Мужики и бабы
  — Крым
  — Чернов

Автор музыки и слов песен в фильмах «Мужчины не плачут», «Последний забой», «Улицы разбитых фонарей»-5 (Охота на крокодила, 5-я и 6-я серии), «Улицы разбитых фонарей»-4 (Долго и счастливо, 11-я серия; Настройщик, 17-я серия; Бабочка | 21-я и 22-я серии), «Улицы разбитых фонарей»-3 (Человек со шрамом, 2-я серия; Добрая память, 6-я серия; Джокер, 9-я серия).

Награды 
 Приз Maximo (1-й международный фестиваль телефильмов RomaFictionFest, Рим, 2007) — за лучшую режиссуру (фильм «Последний забой»)

Ссылки 
 
 

Выпускники Санкт-Петербургского университета кино и телевидения
Члены Гильдии кинорежиссёров России